Oxymyrrhine är ett släkte av myrtenväxter. Oxymyrrhine ingår i familjen myrtenväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenväxter
Oxymyrrhine